Лонг Бийч може да се отнася за:

 Лонг Бийч – град в САЩ, щат Калифорния;
 Лонг Бийч – град в САЩ, щат Вашингтон;
 Лонг Бийч – град в САЩ, щат Ню Йорк.